Gustav Janke – niemiecki wydawca
 Gustav Janke – niemiecki kolarz